Хардуэй () — английская фамилия. Известные носители:
 Хардуэй, Анферни (род. 1971) — бывший американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.
 Хардуэй, Тим (род. 1966) — американский баскетболист, звезда НБА 1990-х годов, олимпийский чемпион 2000 года.
 Хардуэй, Тим (младший) (род. 1992) — американский баскетболист, сын Тима Хардуэя.